Арылах () — село в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Чуонинского наслега.

Историческая и географическая справка 
Арылах – сельский населённый пункт, центр Чуонинского наслега Мирнинского района. Расположен в долине реки Малая Ботуобия.

Основан в 1960 г.  По состоянию на 01.01.2012 г. численность постоянного населения составляла 1809 человек.

Основным предприятием наслега является  АО «Совхоз Новый» занимающийся скотоводством, коневодством, птицеводством, растениеводством. Имеются средняя общеобразовательная и музыкальная школы, Дом культуры, сельская врачебная амбулатория, учреждения торговли.

В подчинении наслежной администрации с. Арылах находится расположенный на расстоянии 35 км от него сельский населённый пункт Заря.В одном километре от с. Арылах находится летний детский лагерь отдыха «Орлёнок» АК «АЛРОСА».

В состав муниципального образования «Чуонинский наслег», Мирнинского района, Республики Саха (Якутия) входит поселок «Заря» (в соответствии с Уставом МО «Чуонинский наслег»).

Территорию сельского поселения «Чуонинский наслег» составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта – с. Арылах и п. Заря, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального района «Мирнинский район». Общая площадь наслега – 590 310 га.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48 %, женщины — соответственно 52 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 63 % из 1666 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из восьми улиц и одного переулка.

- улица Центральная

- улица Лесная

- улица Мира

- улица Набережная

- улица Озёрная

- улица Пилорама

- улица Пионерская 

- улица Тепличная

- переулок Чонский

Примечания 

Населённые пункты Мирнинского района